100 Mile House är en ort och kommun (av typen district municipality) i provinsen British Columbia i Kanada.   Antalet invånare var i orten  och i kommunen  vid folkräkningen 2011. Trakten runt 100 Mile House är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer..

Historia
Ortens namn, liksom flera andra ortnamn i närheten som exempelvis 101 Mile Lake, kommer från avståndet till Lillooet längs Cariboo Road som byggdes på 1860-talet. År 1965 bildades en kommun av typen village med namnet The Village of 100 Mile Lake och 1991 ändrades kommuntypen till district municipality med namnet District of 100 Mile House.

Klimat
I 100 Mile House finns en klimatstation. Där är årsmedeltemperaturen 4,4 °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 15,3 °C, och den kallaste är december, med -7,7 °C.

Källor 

Orter i British Columbia
Kommuner i British Columbia